Sur le fil est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Sur le fil, une nouvelle d'Alexandre Soljenitsyne (1995) ;
 Sur le fil, un essai de Georges Didi-Hubermann (2013)

Cinéma 
 Sur le fil des 4000, un film réalisé par Gilles Chapaz en 2006 ;
 Sur le fil, un film documentaire marocain en 2009 ;
 Une vie sur le fil, un film documentaire de Tessa Racine sorti en 2016

Télévision 
 Sur le fil, une série télévisée française diffusée entre 2007 et 2010 ;
 Sur le fil, un téléfilm américain de 2009 ;
 Sur le fil (I.F.T), épisode de la série télévisée Breaking Bad diffusé en 2010 ;
 Sur le fil, épisode en deux parties (n° 9 et 10) de la 5ème saison de la série télévisée Cherif, diffusée en 2018 ;

Musique 
 Sur le fil, un album d'Élie Semoun sorti en 2007 ;
 Sur le fil, un single de la chanteuse Jenifer sorti en 2012.

Notes et références